В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1982 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1982 (Отборочный турнир).

29 стран КАФ подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1982 года. Однако  была исключена из ФИФА за неуплату членских взносов. Африканская континентальная зона получила 2 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в четыре этапа:
 Первый этап: 4 страны (, ,  и ) выходят сразу во второй этап. Оставшиеся 24 команды были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников второго этапа.
 Второй этап и третий этап: В каждом из этих этапов команды были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников следующего этапа.
 Финальный этап: 4 страны были разбиты на пары и в двух матчах (дома и в гостях) определяли обладателей путёвок.

Первый этап 

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (4-0).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (5-3).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (1-0).

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (4-2).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (4-1).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2),  победила по пенальти (4-3) и вышла во второй этап.

 вышла во второй этап по сумме двух матчей (6-3).

 вышел во второй этап по сумме двух матчей (7-3).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (1-1), и  вышел во второй этап, забив больше мячей в гостях.

 снялась,  вышел во второй этап автоматически.

 снялась,  вышел во второй этап автоматически.

Второй этап 

 вышел в третий этап по сумме двух матчей (2-1).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2),  победила по пенальти (5-4) и вышла в третий этап.

 вышел в третий этап по сумме двух матчей (4-3).

 вышла в третий этап по сумме двух матчей (3-1).

 вышла в третий этап по сумме двух матчей (1-0).

 вышел в третий этап по сумме двух матчей (3-1).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2), и  вышел в третий этап, забив больше мячей в гостях.

 снялась,  вышел в третий этап автоматически.

Третий этап 

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (1-0).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (6-2).

Финальный этап 

 выиграл по сумме двух матчей (4-1) и получил путёвку.

 выиграл по сумме двух матчей (4-1) и получил путёвку.

См. также 
 Чемпионат мира по футболу 1982 (Отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 1982 (отборочный турнир, АФК и ОФК)

Чемпионат мира по футболу 1982
1982